Kabinett Fradkow steht für folgende Regierungen Russlands:

 Kabinett Fradkow I
 Kabinett Fradkow II